Az 1934-es Mestaruussarja volt a bajnokság ötödik szezonja, itt nyolc csapat küzdött meg a bajnoki címért és a HPS Helsinki csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Források 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en

További információk 
 Hivatalos honlap 

Finn 1
Finn labdarúgó-bajnokságok